Georgetown is een plaats (town) in de Canadese provincie Prins Edwardeiland en telt 721 inwoners (2006).

Plaats in Prins Edwardeiland